Annapurna Club é um clube de futebol do Nepal. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1985.

Clubes de futebol do Nepal